Miromesnil steht für:
 Armand Thomas Hue, Vicomte de Miromesnil, französischer Adliger
 Miromesnil (Métro Paris), Station der Pariser Métro
 Schloss Miromesnil, Schloss in der Gemeinde Tourville-sur-Arques, Normandie, Frankreich